Тейлор-Джонсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тейлор-Джонсон, Аарон (род. 1990) — британский актёр.
 Тейлор-Джонсон, Сэм (род. 1967) — британский режиссёр, сценарист, продюсер, актриса, художница и фотограф.